Landtagswahl 2012 steht für:

 Landtagswahl im Saarland 2012 (25. März)
 Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2012 (6. Mai)
 Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012 (13. Mai)